Henri Biva, (1848-1929), peintre français
 Paul Biva, (1851-1900), peintre français 
 Lucien Biva, (1878-1965), peintre franco-américain